Bahnhof Laupheim steht für:
 Bahnhof Laupheim, ab 1904 Laupheim Hauptbahnhof, seit 1939 Bahnhof Laupheim West
 Bahnhof Laupheim an der Bahnstrecke Laupheim West–Schwendi, bis 1939 und ab 1999 Bahnhof Laupheim Stadt